O futebol alemão é um dos mais tradicionais do mundo. Tem campanha quase perfeita em Copas do Mundo: participou em 18 oportunidades, chegando a oito finais, vencendo quatro vezes (1954, 1974 , 1990 e 2014). Em 1954 venceu na final a Hungria, em 1974 venceu a Holanda e em 1990 e 2014 vencendo a Argentina na final nas duas oportunidades.

Na Eurocopa também tem campanhas muito boas, chegou a seis finais, e venceu três vezes (1972, 1980 e 1996). Em 1972 venceu na final a União Soviética, em 1980 a Bélgica e em 1996 a República Tcheca.

Têm algumas das mais tradicionais equipes do futebol mundial, especialmente o FC Bayern München. O Borussia Dortmund, o Hamburger SV, o SV Werder Bremen, o FC Schalke 04, e o VfB Stuttgart, também são bem tradicionais. Outros times populares são o 1. FC Nürnberg, o Borussia Mönchengladbach, o 1. FC Kaiserslautern, o 1. FC Köln, o Eintracht Frankfurt, o Hannover 96, o TSV 1860 München, o Bayer 04 Leverkusen, o Hertha BSC e o VfL Wolfsburg. Os clubes alemães tem 27 títulos internacionais oficiais, são eles:
 UEFA Cup Winners' Cup 1965-66 - Borussia Dortmund, vencendo na final o Liverpool FC.
 UEFA Cup Winners' Cup 1966-67 - FC Bayern München, vencendo na final o Rangers FC.
 UEFA Cup Winners' Cup 1973-74 - 1. FC Magdeburg, vencendo na final o AC Milan.
 Liga dos Campeões da UEFA 1973-74 - FC Bayern München, vencendo na final o Atlético de Madrid.
 Copa da UEFA 1974-75 - Borussia Mönchengladbach, vencendo na final o FC Twente.
 Liga dos Campeões da UEFA 1974-75 - FC Bayern München, vencendo na final o Leeds United AFC.
 Liga dos Campeões da UEFA 1975-76 - FC Bayern München, vencendo na final o AS Saint-Étienne.
 Copa Intercontinental 1976 - FC Bayern München, vencendo na final o Cruzeiro EC.
 UEFA Cup Winners' Cup 1976-77 - Hamburger SV, vencendo na final o RSC Anderlecht.
 Copa da UEFA 1978-79 - Borussia Mönchengladbach, vencendo na final o FK Crvena Zvezda.
 Copa da UEFA 1979-80 - Eintracht Frankfurt, vencendo na final o compatriota Borussia Mönchengladbach.
 Liga dos Campeões da UEFA 1982-83 - Hamburger SV, vencendo na final a Juventus FC.
 Copa da UEFA 1987-88 - Bayer 04 Leverkusen, vencendo na final o RCD Espanyol.
 UEFA Cup Winners' Cup 1991-92 - SV Werder Bremen, vencendo na final o AS Monaco FC.
 Copa da UEFA 1995-96 - FC Bayern München, vencendo na final o FC Girondins de Bordeaux.
 Copa da UEFA 1996-97 - FC Schalke 04, vencendo na final a FC Internazionale.
 Liga dos Campeões da UEFA 1996-97 - Borussia Dortmund, vencendo na final a Juventus FC.
 Copa Intercontinental 1997 - Borussia Dortmund, vencendo na final o Cruzeiro EC.
 Liga dos Campeões da UEFA 2000-01 - FC Bayern München, vencendo na final o Valencia CF.
 Copa Intercontinental 2001 - FC Bayern München, vencendo na final o CA Boca Juniors.
 Liga dos Campeões da UEFA 2012-13 - FC Bayern München, vencendo na final o compatriota Borussia Dortmund.
 Supercopa da UEFA 2013 - FC Bayern München, vencendo na final o Chelsea FC.
 Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2013 - FC Bayern München, vencendo na final o Raja CA.
 Liga dos Campeões da UEFA 2019-20 - FC Bayern München, vencendo na final o Paris Saint-Germain
 Supercopa da UEFA 2020 - FC Bayern München, vencendo na final o Sevilla FC
 Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2020 - FC Bayern München, vencendo na final o Palmeiras
 Liga Europa da UEFA 2021-22 - Eintracht Frankfurt, vencendo na final o Rangers FC

A Alemanha é sede de três das principais fabricantes de material esportivo do mundo, a Adidas, a Puma AG e a Uhlsport. Também é neste país que estão os estádios Allianz Arena, AOL Arena, Signal Iduna Park e o Estádio Olímpico de Berlim.

O futebol no país também reflete fatos políticos: em 1938, a Alemanha anexou a Áustria. Clubes austríacos passaram a jogar no Campeonato Alemão (o Rapid Wien chegou inclusive a ser campeão) e jogadores austríacos integraram a seleção alemã na Copa do Mundo daquele ano. Após a II Guerra, a seleção alemã foi fragmentada em três: a Seleção da Alemanha Ocidental, que obteve maior sucesso nas Copas do Mundo e nas Eurocopas; a Seleção da Alemanha Oriental, que por sua vez teve mais sucesso em Olimpíadas; e a breve Seleção do Sarre, existente durante os anos 50 e logo anexada à alemã-ocidental.

No final do ano de 1990, as duas Alemanhas uniram-se, bem como as suas seleções, meses depois após a Alemanha Ocidental ter conquistado a Copa do Mundo. A partir do meio do ano seguinte, o campeonato nacional também foi reunificado.

Campeões Nacionais 

1- Da temporada 1902/1903 até a temporada 1932/1933 Deutschen Fußballmeisterschaft, da temporada 1933/1934 até a temporada 1943/1944 Gauliga, da temporada 1947/1948 até a temporada 1962/1963 novamente Deutschen Fußballmeisterschaft, da temporada 1963/1964 até a atualidade Bundesliga (Liga Alemã).

2- Da temporada 1934/1935 até a temporada 1942/1943 Tschammer-Pokal , da temporada 1953/1954 até a atualidade DFB-Pokal (Copa da Alemanha).''

Alguns dos maiores craques alemães do passado foram Fritz Walter, Max Morlock, Helmut Rahn, Uwe Seeler, Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Wolfgang Overath, Paul Breitner, Günter Netzer, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Jürgen Klinsmann, Rudi Völler e Lothar Matthäus. Dentre os mais recentes, destacam-se Oliver Kahn, Jens Lehmann, Miroslav Klose, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller, Lukas Podolski e, sobretudo, Michael Ballack. O Campeonato Alemão é chamado de Bundesliga, é a principal competição do país, a segunda é a Copa da Alemanha, e chama-se DFB-Pokal.

http://www.uefa.com/
https://web.archive.org/web/20120728085059/http://pt.fifa.com/
http://www.bundesliga.com/en/